Posto di combattimento (Battle Stations) – film del 1956
 Battle Stations – videogioco del 1988 per Commodore 64
 Battle Stations: U.S.S. John Young – videogioco del 1990 per computer
 Battle Stations – videogioco del 1997 per PlayStation e Saturn

Pagine correlate
Battlestations